Finlandia kan henvise til flere artikler:
 Finlandia – komposition af Jean Sibelius
 Finlandia (vodka) – en finsk vodka
 Finlandiahuset – et koncerthus i Helsinki
 Finlandia-prisen – en finsk litteraturpris
 Finland – Finlandia er landets navn på latin